Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Libéma Open 2019 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 9. bis 10. Juni 2019 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch